Johana Hachberksko-Sausenberkská (1485 – 23. září 1543), byla urozená feudálka, hraběnka vladařka z Neuchâtelu v letech 1503–1512 a znovu v letech 1529 až 1543. Byla dcerou Filipa Hachberkského a Marie Savojské.

Život 
Johana zdědila vládu Neuchâtelu od svého otce v roce 1503. V roce 1504 se provdala za Ludvíka I. Orleánského, vévodu z Longueville. Jak bylo u tehdejších panovnic zvykem, stal se jejím spoluvládcem. V roce 1512 Neuchâtel spadl pod okupaci Staré švýcarské konfederace v důsledku profrancouzské politiky jejího manžela a spoluregenta, která byla považována za bezpečnostní hrozbu pro Švýcarsko. Johana se aktivně zapojila do jednání se švýcarskými kantony o ukončení okupace a znovuzískání přístupu do svého hrabství, a když v roce 1516 ovdověla, její pozice ve vyjednávání se zlepšila. Okupace Neuchâtelu byla přerušena v roce 1529 a ona byla schopna obnovit svou vládu.

Potomci 
 Claude (1508 – 9. listopadu 1524), vévoda z Longueville a francouzský pair.
 Ludvík II. (1510 – 9. června 1537), oženil se s Marií z Guise, na trůn nastoupil po svém bratrovi.
 František (1513–1548), markýz z Rothelinu, oženil se s Jacqueline de Rohan a měl s ní potomky: Léonor Orelánský, vévoda z Longueville, a Františka Orleánská.
 Šarlota (1512–1549), mademoiselle de Longueville před svatbou s Filipem, vévodou z Nemours.

Dědictví 
V roce 1943 byla po ní pojmenována ulice v Neuchâtelu, rue Jehanne de Hochberg.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození v roce 1485
Úmrtí 23. září
Úmrtí v roce 1543